Real Dream Doraemon Project est un projet lancé en 2004 par Bandai qui a pour but de développer un robot capable de marcher et se déplacer sur ses deux jambes comme un humain, doté de capacités de communications avancées. Le projet est lancé dans le but de l'atteindre jusqu'à à l'horizon 2010.

En 2009, bandai arrête le projet, n'ayant pas réussi son entreprise.

Liens externes 
 http://www.bandai.co.jp/releases/J2004011401.html
 http://www.bandai.co.jp/releases/images/3/51559.pdf
 http://www.cyzo.com/2010/03/post_4168.html

Robot expérimental